Сен-Жульє́н-дю-Со () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 33 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1071 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2439,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Жульєн-дю-Со на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-дю-Со на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна